Niğde — cidade da Anatólia Central, Turquia, chamada Magida na Idade Média
Majida El Roumi (n. 1956) — cantora libanesa

Ver também
Majidae — família de caranguejos

Desambiguações de topônimos